Háje bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Háje u Příbramě, Gemeinde im Okres Příbram
 Háje nad Jizerou, Gemeinde im Okres Semily
 Háje, Ortsteil von Hřiměždice, Okres Příbram
 Háje (Prag) (Haj), Stadtteil von Prag im Stadtbezirk Praha 11
 Háje u Karlových Var (Funkenstein), Ortsteil von Kolová, Okres Karlovy Vary, siehe Háje (Kolová)
 Háje (Cheb) (Gehaag), Ortsteil von Cheb, Okres Cheb
 Háje (Leierwinkel), Ortsteil von Lesná u Tachova, Okres Tachov
 Háje u Vodokrt (Hag), Ortsteil von Řenče, Okres Plzeň-jih
 Háje (Hainhof), Ortsteil von Srbice u Kolovče, Okres Domažlice  
 Háje (Potůčky) (Zwittermühl), aufgelassene Ortschaft auf den Fluren der Gemeinde Potůčky, Okres Karlovy Vary
 Háje nad Teplou (Rabensgrün), aufgelassene Ortschaft auf den Fluren der Stadt Krásno nad Teplou, Okres Sokolov

Siehe auch:
 Haje
 Haj
 Haie
 Haye
 Heye